Türke steht für:
 Türken, Ethnie
 Schachtürke, vermeintliche Schachspielmaschine
 Türke (Hannover), jahrhundertealte Kaufmannsfamilie in Hannover
 Purbacher Türke, Legende im Burgenland

Türke ist der Familienname folgender Personen:

 Kurt Türke (1920–1984) deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Kümmeltürke
 Lichtertürke
 Türcke
 Türken (Begriffsklärung)
 Türk
 Türck